Момус (настоящее имя — Ник Карри, , род. 11 февраля 1960 года в Пэйсли, Шотландия) — музыкант, журналист и блогер, взявший в качестве псевдонима имя бога насмешки из греческой мифологии. 

Момус — сочинитель и исполнитель музыки, которую сложно отнести к какому-то определенному направлению. Момус относит своё творчество к постмодерну и считает себя изобретателем нового музыкального стиля — аналогового барокко. Глубокие тексты песен Момуса зачастую затрагивают табуированные темы.

Сотрудничает с другими музыкантами (Кахими Кари, Джимом Авиньоном и др.).

До 10 февраля 2010 вёл блог, ежедневно размещая свои рассуждения на различные культурологические темы. 

Двоюродный брат Джастина Карри из группы Del Amitri.

Альбомы 

 Circus Maximus (1986)
 The Poison Boyfriend (1987)
 Tender Pervert (1988)
 Don’t Stop The Night (1989)
 Monsters Of Love (1990)
 Hippopotamomus (1991)
 The Ultraconformist (Live Whilst Out Of Fashion) (1992)
 Voyager (1992)
 Timelord (1993)
 Slender Sherbert (1995)
 The Philosophy of Momus (1995)
 Twenty Vodka Jellies (1996)
 Ping Pong (1997)
 The Little Red Songbook (1998)
 Stars Forever (1999)
 Folktronic (2001)
 Oskar Tennis Champion (2003)
 Summerisle, a collaboration with Anne Laplantine (2004)
 Otto Spooky (2005)
 Ocky Milk (2006)
 Joemus (2008)
 Hypnoprism (2010)
 Turpsycore (2015)
 Glyptothek (2015)
 Scobberlotchers (2016)
 Pillycock (2017)
 Pantaloon (2018)
 Akkordion (2019)
Vivid (2020)
Athenian (2021)

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт Момуса 
 блог Момуса в Живом Журнале 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1960 году
Родившиеся 11 февраля
Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители Creation Records